Az M87 utalhat a következőkre:

 M87-es autóút, tervezett autóút Szombathelytől Kőszegig
 Messier 87, óriási elliptikus galaxis a Virgo-halmazban
 Zasztava M87, jugoszláv nehézgéppuska